Орло́вское Поле́сье — национальный парк на северо-западе Орловской области России на территории Знаменского и Хотынецкого районов, в южной части Орловско-Калужского Полесья.

Образован 9 января 1994 года по инициативе Е. С. Строева. Общая площадь парка — 77 745 га.

Описание территории

Природная зона 

НП «Орловское Полесье» находится на стыке двух природно-климатических зон — широколиственных лесов и лесостепи.

Ландшафт 
Территория представляет собой приподнятую всхолмлённую равнину. Поверхность сильно изрезанная, расчленена долинами рек, оврагами и балками.
Речная система принадлежит бассейну Оки. Главная река — Вытебеть, русло которой очень извилисто. В парке находятся родники, дающие начало многочисленным ручьям.

Растительность 

В национальном парке преобладают смешанные леса. Флора парка насчитывает более 860 видов, включающих 173 вида редких и исчезающих растений.

Только на территории «Орловского Полесья» встречается более 30 редких и охраняемых растений.

Животный мир 

По разнообразию и обилию фауны национальный парк является уникальным. Здесь обитают 267 видов позвоночных животных, среди них наибольшее число составляют птицы — 174 вида, млекопитающих насчитывается 49 видов, рыб — 26 видов, земноводных — 11 видов, пресмыкающихся — 7 видов.

В состав фауны национального парка входит 87 видов редких животных.

По состоянию на 2019 год на территории парка обитает 401 зубр — вид, занесённый во Всемирную Красную книгу. Это самая большая популяция вольноживущего зубра в России и вторая по численности в мире. Проводятся работы по восстановлению численности популяции русской выхухоли — эндемика России.

Исторические легенды 
Орловское Полесье — край легенд. Одна из них утверждает, что защитник земли русской Илья Муромец бывал на Орловщине и сразился с Соловьём-разбойником в деревне Девять Дубов, находящейся на территории Полесья. В церковной летописи говорится, что на месте деревни в древние времена были непроходимые болота, а в самой густой части леса было девять дубов, росших из одного пня. Они так тесно срослись между собой, что представляли удобное место для укрывательства Соловья-разбойника и его шайки, грабивших и убивавших путников, и даже несколько раз нападавших на Одринский монастырь, предавая его огню и разорению.

Достопримечательности 
 Литературно-краеведческий музей «Тургеневское полесье» в селе Ильинское.
 городище и курганный могильник у деревни Радовище.
 Село Льгов с каменной церковью во имя Святой Живоначальной Троицы XVIII века.
 Городище (XI—XII вв.) с остатками самой крупной в Орловской области крепости древнерусского города Хотимля у деревни Хотимль-Кузмёнково.

В литературе 
В Орловском Полесье жили персонажи «Записок охотника» Ивана Сергеевича Тургенева.

Адрес парка 
303943, Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудерский.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Галина Ребель. Поездка в Полесье // Филолог. Выпуск № 16. (По следам «Записок охотника»: Поездка в Полесье)

Национальные парки России
Охраняемые природные территории Орловской области
Знаменский район Орловской области
География Хотынецкого района